Dzień lilaka (Dzień noszenia lilaka, Dzień bzu), ang. Wear the Lilac Day – nieformalne święto obchodzone 25 maja jako hołd składany zmarłemu w wyniku choroby Alzheimera Terry'emu Pratchettowi.

Nazwa święta została zaczerpnięta z osadzonej w uniwersum Świata Dysku książki Straż nocna. Poza upamiętnieniem samego autora obchody mają również popularyzować wsparcie badań nad chorobą Alzheimera, z którą zmagał się on przed śmiercią.

Tego samego dnia obchodzony jest również upamiętniający Douglasa Adamsa Dzień Ręcznika

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wspaniały 25 maja – noś bez dla Terry’ego Pratchetta
 Wear the Lilac Day (en)

Świat Dysku
L